Canals kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio Canals
 Gustavo Canals

Robotskapade auktorsförkortningar